Труман има више значења:
 Труман (Арканзас)
 Труман (Минесота)
 Хари Труман